Uitsmijter (beroep), iemand die lastige of agressieve bezoekers de deur uit zet
 Portier (beroep) voor andere soorten horecaportiers